Kurt Kremer ist der Name folgender Personen:

* Kurt Kremer (Physiker) (* 1956), deutscher Physiker 
 Kurt Peter Kremer (1922–2015), deutscher Architekt